Amerikai Egyesült Államok
Lakin Township (Barton megye, Kansas)
Lakin Township (Harvey megye, Kansas)
Lakin Township (Kearny megye, Kansas)
Lakin (Kansas)
Lakin (Nyugat-Virginia)
Lakin Township (Morrison megye, Minnesota)
 Azerbajdzsán
Ləkin
 Mianmar
Lakin (Mianmar)